Mussola, ocell
 Mussola vera, peix.